Derwent è una parola derivata dal termine brittonico Dervetio, che significa "valle coperta di querce". Può riferirsi a:

Geografia
Derwent – fiume della Tasmania
Derwent – fiume nella contea di Derbyshire, in Inghilterra
Mulini della valle del Derwent: un sito patrimonio dell'umanità lungo il fiume Derwent, in Derbyshire
Derwent – fiume nella Contea di Durham, nel nord-est dell'Inghilterra
Derwent – fiume in Cumbria, nel nord-ovest dell'Inghilterra
Derwent – fiume nello Yorkshire, nel nord dell'Inghilterra
Lago Derwent (Derwent Water) – lago della Cumbria
Lago Derwent (Derwent Reservoir) – lago del Derbyshire
Lago Derwent: (Derwent Reservoir) – lago della contea di Durham
Derwentside – distretto locale nella contea di Durham, in Inghilterra
Derwent Valley Council – Local Government Area (area ad amministrazione locale) della Tasmania

Altro
Rolls-Royce Derwent – motore della Rolls-Royce
Dilys Derwent – personaggio immaginario che appare nella saga di Harry Potter
Derwent Cumberland Pencil – aziende produttrice di matite a pastello